Hintring heißen folgende geographische Objekte:

 Hintring (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der ehemaligen Gemeinde Berg bei Rohrbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Záhvozdí, Ortsteil von Želnava, Jihočeský kraj, Tschechien
 
 Hintring (Böhmerwald), 922 m, nördlich St. Stefan am Walde im Mühlviertel, Oberösterreich